Wiśniewo (gemeente)
 Wiśniewo (powiat Mławski)
 Wiśniewo (powiat Ciechanowski)
 Wiśniewo (powiat Ostrołęcki)
 Wiśniewo (powiat Ostrowski)
 Wiśniewo (Ermland-Mazurië)
 Wiśniewo (Groot-Polen)
 Wiśniewo (Łódź)
 Wiśniewo (Podlachië)